Aldo Lusardi – militare italiano (1905-1935)
Forte Montecchio-Lusardi – struttura militare sull'altura di Montecchio
Linda Lusardi – attrice statunitense (1958 – )